Tenisový turnaj WTA Bell Challenge 2009 se konal ve dnech 14. - 20. září v kanadském Quebecu v hale na koberci. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

WTA Tour 2009
Tenisový turnaj v Quebecu